Jarema steht für:

 Witalij Jarema (* 1963), ukrainischer Jurist und Politiker
 Deckname von Mykola Hluschtschenko, ukrainischer Kunstmaler und sowjetischer Spion